Akronymet eller forkortelsen APL kan have flere betydninger:

 APL (programmeringssprog) – et programmeringssprog
 APL (teleforbindelse) – en forkortelse for Abonneret PrivatLinje